Gollmick ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gollmick (1796–1866), Komponist und Musiktheoretiker
 Friedrich Karl Gollmick (1774–1852), Tenor und Staatsmann